Регби-футбол () — семейство контактных командных видов спорта, зародившихся по большей части в XIX веке. Совокупность двух наиболее популярных разновидностей игры — регби-15 и регбилиг (регби-13) — в англоязычных странах обозначается понятием регби-футбол (). Манера игры едина для обоих видов, а различия в правилах касаются таких характеристик, как количество полевых игроков, игровое время и проч. Международное управление регби-15 и регбилиг осуществляется Международным советом регби и Международной федерацией регбилиг соответственно. Существует множество других разновидностей игры, руководство которыми (за исключением пляжного регби и снежного регби) также находится в ведении указанных организаций.

Международный совет регби обеспечивает международное взаимодействие спортсменов и организаций в большом регби, , , регби-7, снежное регби, тэг-регби, тач-регби и . Федерация регбилиг ответственна за проведения соревнований по титульному виду,  (версии игры для пожилых людей), минилиг, , , регби-7, тэг-регби, тач-регби и . Турниры по регби-7 проводятся обеими федерациями, однако статус олимпийского вида спорта имеет версия Международного совета регби.

Хронология развития регби-футбола

Примечания

Источники

Ссылки 

История регби